Les élections constituantes algériennes de 1962 sont destinées à désigner les députés de l'Assemblée nationale constituante algérienne. 
Elles sont les premières tenues depuis l'indépendance de l'Algérie le . 
En même temps que ces élections, un référendum est prévu pour fixer les pouvoirs de cette assemblée ainsi que la durée de sa mission. 

D'abord annoncées pour le , elles sont reportées au , puis reportées sine die puis annoncées pour le  . 
Les élections sont organisées au scrutin de liste majoritaire dans chaque département. 

Dans chaque circonscription, seule une liste du Front de libération nationale se présente.

Conformément au référendum du même jour, les pouvoirs de l'assemblée doivent expirer au bout d'un an. Si à cette date la constitution n'a pas été adoptée, une nouvelle assemblée constituante doit être élue.

Résultats

Analyse 
Les listes du FLN, seules en présence, obtiennent environ 99% des voix et remportent tous les sièges à pourvoir. 

Parmi les députés élus figurent plusieurs personnalités importantes de l'histoire de l'Algérie indépendante, dont Ferhat Abbas, qui sera élu président de l'Assemblée constituante, et trois futurs chefs de l'État, Ahmed Ben Bella (1962-1965), Mohamed Boudiaf (1992) et Abdelaziz Bouteflika (1999-2019).  
D'autres personnalités importantes sont élues dont Hocine Aït Ahmed, Abderrahmane Farès, Ahmed Francis, Évelyne Paule Lavalette.

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
Crise de l'été 1962

Lien externe 
Liste des députés de l'Assemblée constituante, sur le site de l'Assemblée populaire nationale algérienne

1962 en Algérie
Élections constituantes algériennes de 1962
Algérie
Septembre 1962